«Пляска смерти» () — популярный сюжет средневековой европейской мифологии, неоднократно использованный в искусстве.

Литература 
 «Пляски смерти» — цикл из пяти стихотворений Александра Блока (1912—1914 гг.), входящий в сборник «Страшный мир».
 «Пляска смерти» — книга Стивена Кинга, монография о жанре «ужасов» с элементами автобиографии.
 «Пляска смерти» (, 1900) — пьеса шведского драматурга Августа Стриндберга.
 «Пляска смерти» (, 1905) — пьеса немецкого драматурга Ф. Ведекинда.
 «Пляска смерти» (, 1933) — одноактная пьеса английского поэта У. Х. Одена.

Музыка 
 «Пляска смерти» (1874) — симфоническая поэма Сен-Санса.
 «Пляска смерти» — концертная фантазия Ференца Листа для фортепиано с оркестром.

Фильмы 
 «Пляска смерти» (1916) — немой художественный фильм Александра Волкова.
 «Пляска смерти» (1919) — немой художественный фильм Отто Рипперта по сценарию Фрица Ланга.
 «» (1969) — фильм по одноимённой пьесе А. Стриндберга с Л. Оливье в главной роли (на основе спектакля Национального театра).

См. также 
 Любекская пляска смерти
 Песни и пляски смерти
 Пляска скелетов
 Танец мёртвых